Cagnona ima više značenja:
 Cagnona, Forlì-Cesena
 Cagnona, Rovigo